Der Begriff Edelknabe bezeichnet

 eine Blume, die Vielblättrige Lupine
 einen im Dienst eines Ritters stehenden jungen Mann von freier Geburt, siehe Schildknappe

Siehe auch: